FC Barcelona Femení (celým názvem: Futbol Club Barcelona Femení) je profesionální španělský klub ženského fotbalu, který sídlí ve městě Barcelona v Katalánském autonomním společenství. Založen byl v roce 1988 pod názvem CF Barcelona, součástí FCB se stal klub v roce 2001. Od sezóny 2008/09 hraje v Primera División Femenina, španělské nejvyšší ženské fotbalové soutěži. Klubové barvy jsou modrá a granátová.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Estadi Johan Cruyff s kapacitou 6 000 diváků.

Historické názvy 
 1988 – CF Barcelona (Club Femení Barcelona)
 2001 – FC Barcelona Femení (Futbol Club Barcelona Femení)

Úspěchy A–týmu

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj:

 1988–1996: Liga Nacional Femenina
 1996–2001: Liga Nacional Femenina – sk. 3 (1. liga)
 2001–2004: Liga Nacional Femenina – sk. 3 (2. liga)
 2004–2007: Superliga Femenina
 2007–2008: Liga Nacional Femenina – sk. 3
 2008–2011: Superliga Femenina
 2011– : Primera División Femenina

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, zlaté podbarvení – 1. místo, stříbrné podbarvení – 2. místo, bronzové podbarvení – 3. místo, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1996/97: Klub se ve finálové skupině umístil na čtvrtém (posledním) místě.
 1997/98: Klub se účasti v play-off o mistra Španělska vzdal.

Účast v evropských pohárech 
Zdroj:

Odkazy

Související články 
 FC Barcelona
 FC Barcelona „B“
 FC Barcelona „C“

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky         
 Fanouškovské stránky 

Femení
Vítězné kluby Ligy mistrů žen UEFA
Španělské fotbalové kluby
Ženské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1988
Sport v Barceloně